Николай Карлович Краббе (1814—1876) — русский адмирал, в течение четырнадцати лет — управляющий морским министерством (1860—1874). Устроил первые базы на Дальнем Востоке, создал боеспособные океанские эскадры и преобразовал парусный деревянный русский флот в паровой и броненосный, при нём произошло перевооружение артиллерии на судах, основан Обуховский завод. В честь адмирала получил своё название одноимённый полуостров в Приморье.

Биография 

Сын К. К. Краббе, генерал-лейтенанта, Георгиевского кавалера.  года поступил в Морской кадетский корпус,  года был произведён в гардемарины. В 1837 году принимал участие в делах против горцев на восточном берегу Чёрного моря; в 1839 году командовал одним из судов при высадке десанта на Субаши.

Участвовал в экспедиции графа Перовского против хивинцев; в 1842 году командирован в Персию для прекращения морских разбоев туркмен на персидских берегах. В походе через пески Каракумов (1846) Краббе командовал колонной, по Сырдарье вышел в Аральское море.

Состоял начальником штаба эскадры вице-адмирала Серебрякова и принимал участие в бою (7 ноября 1853 года) с турками у занятого ими Николаевского поста. С 1862 года управлял морским министерством, будучи ближайшим помощником великого князя Константина Николаевича. В короткое время Краббе преобразовал только что созданный паровой флот в броненосный, снабдив его мощной артиллерией, изготовленной, как и флот, в России. Обуховский завод был оборудован под его личным наблюдением.

Судебная реформа нашла в лице Краббе ревностного защитника. Он способствовал реформированию морских учебных заведений; в его управление морским ведомством основана минная школа с офицерским при ней классом, сформированы практическая эскадра и минный отряд.

«Как-то Краббе прослышал, что за глаза его называют „немчурой“, и страшно обиделся. — Помилуйте! — воскликнул он. — Ну какой же я немец? Отец мой был чистокровный финн, мать — молдаванка, сам же я родился в Тифлисе, в армянской его части, но крещён в православие… Стало быть, я — природный русак!»

«В личной жизни, как и в службе, Краббе отличался необычайной доступностью: например, перед его рабочим кабинетом не было приёмных и аванзал, в квартире его не было ни адъютантов, ни дежурных чиновников; всякий проходил к министру без доклада, и курьер или вестовой отворял двери прямо в кабинет. Простой в обхождении, несколько эксцентричный в выражениях, Краббе всегда был чист душой и благороден в стремлениях»

«…был великий охотник до всякого рода сальных рассказов и знатный коллекционер всякой порнографии и похабщины. Он привозил иногда по частям своё неистощимое собрание напоказ, но, к чести Его Высочества (будущего Александра III), скажу, что хотя он был молод, но смотрел всё вскользь, разве только для того, чтобы сделать приятное Краббе, Николаю Карловичу…»

Примечания

Литература

В литературе
 Пикуль В.С. Исторические миниатюры, Вольное общество китоловов. Издательство: АСТ, Вече, ISBN: 5-17-010666-1, 2002 г.

Адмиралы (Российская империя)
Морские министры Российской империи
Участники Кавказской войны
Участники Среднеазиатских походов
Участники Крымской войны